A KAC jelentései:

 EC KAC, osztrák jégkorongcsapat (Klagenfurter Athletiksport-Club)
 KAC Kénitra marokkói labdarúgócsapat,
 Kispesti AC, magyar labdarúgócsapat,
 Kolozsvári AC erdélyi labdarúgócsapat,